

Quadro de medalhas

Ligações externas 

Atletismo
Verao de 1973
1973 no atletismo